

Sciences et techniques 
 En cosmologie, la texture est un défaut topologique de l'univers.
 En minéralogie, la texture désigne une orientation cristalline préférentielle, par rapport à une distribution isotrope des orientations.
 La texture du sol est la répartition dans ce sol des minéraux par catégorie de grosseur.
 En pétrographie, la texture caractérise l'arrangement des minéraux entre eux.
 Dans l'industrie agroalimentaire, la texture est l'ensemble des propriétés rhéologiques (résistance à l’écoulement) et de structure (géométrie et surface) d’un produit alimentaire perceptible par les mécano-récepteurs, les récepteurs tactiles et éventuellement les récepteurs visuel et auditif.

Image 
Dans une image, la texture  est l'arrangement spatial, relativement répétitif et à une échelle assez petite pour ne pas se confondre avec la forme, des valeurs et des couleurs. La texture est un élément de l'aspect de surface.
 En traitement d'images, la texture peut servir à la segmentation d'image informatique.
 En infographie, poser une texture est attribuer à une région définie en deux ou en trois dimensions un modèle de variation de couleurs.
 Une texture procédurale est un algorithme de génération procédurale de texture pour image de synthèse.
 En peinture, la texture désigne, par analogie avec la disposition des éléments d'un tissage,  l'aspect extérieur de l'ouvrage, son grain, qu'il vienne du support ou de la pâte colorée éventuellement modifiée par des charges.

Culture et société 
 En musique, Textures est un groupe de metalcore néerlandais.

Notes et références